Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel BNP Paribas Tennis Championship) van 2020 vond plaats van 8 tot en met 13 september 2020 in de Turkse stad Istanboel. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Martić was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Patricia Maria Țig uit Roemenië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Canadese kwalificante Eugenie Bouchard in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Țig wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Istanboel op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 25.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het zesde reekshoofd – zij bereikte de tweede ronde. Haar land­genote Greet Minnen verloor haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Australische koppel Ellen Perez en Storm Sanders in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; de Chileense Guarachi geen.

Het Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Het Nederlandse duo Bibiane Schoofs en Rosalie van der Hoek verloor hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Istanboel 2020
Istanboel